Kegelpendel steht für

 das konische Pendel, einen Spezialfall des sphärischen Pendels.  
 ein Fadenpendel mit kegelförmigem Pendelkörper, eine häufige Gestaltungsform des siderischen Pendels.